West-Syrische liturgie, een reeks liturgieën ontstaan in het Syrisch christendom
Oost-Syrische liturgie, de liturgie die gevolgd wordt door de Assyrische Kerk van het Oosten en door een aantal Oosters-katholieke Kerken ontstaan uit deze Kerk